Der Dreiband-Weltcup 2012/1 war das erste UMB/CEB-Weltcupturnier im 26. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 13. bis zum 19. Februar 2012 in Antalya an der türkischen Riviera statt. Es war das sechste Weltcup-Turnier in Antalya.

Geschichte 
Mit dem ersten Turnier dieser Serie begann die Jagd auf den schwedischen Vorjahres-Gesamtsieger Torbjörn Blomdahl. Es war mit 194 (!) Teilnehmern das bisher größte Teilnehmerfeld. Der Modus: vier Qualifikationsrunden und eine Finalrunde mit 32 Spielern.

16 deutsche Spieler, angeführt von Martin Horn und Christian Rudolph, nahmen teil. Nur Horn schaffte es, dank seiner Weltranglistenposition, als gesetzter Spieler in die Finalrunde. Dort unterlag er dem führenden türkischen Spieler und Finalisten Tayfun Taşdemir mit 1:3. Dieser konnte im Viertelfinale Titelverteidiger Blomdahl mit 3:2 aus dem Turnier schießen.

Sechs der sieben deutschen Erstrundenspieler (PPP-Quali), namentlich Karl-Heinz Gertzen, Klaus Felgenträger, Bernd Leue, Hakan Celik, Bajram Ibraimov und Josef Hostert, schieden frühzeitig aus. Nur Christian Zöllner vom „1. BC Magdeburg“ schaffte den Sprung in die nächste Runde (PP-Quali), in der dann Orhan Erogul (Gruppe E), Thomas Kerl (Gruppe G), Cengiz Karaca (Gruppe T) und Michael Schlieper (Gruppe U) ins Turnier einstiegen.

Am dritten Tag waren alle deutschen Spieler ausgeschieden, weshalb die Qualifikationsrunde ohne deutsche Beteiligung stattfand. Überraschend war das Ausscheiden von Christian Rudolph. In seinem ersten Gruppenspiel verlor er mit 0:2 gegen den Türken Koray Karman. Der anschließende 2:1-Sieg gegen Ekrim Beyaz konnte seine vorzeitige Abreise nicht mehr verhindern. Das gleiche Schicksal ereilte Ronny Lindemann vom BCC Witten. Im ersten Gruppenspiel überrollte der Jung-Nationalspieler den Türken Savas Gungor mit 2:0 in 7 und 6 Aufnahmen und einem Weltklasse-GD von 2,307. In seiner zweiten Partie, gegen den Schweden David Pennör, sah es beim Stand von 15:3 aus seiner Sicht nach einem klaren Durchmarsch aus. Dann riss ihm wohl der Faden und alle Bälle wurden zu einem unlösbaren Problem. Er verlor schließlich das Spiel mit 1:2. Für das Highlight der Runde sorgte der Niederländer Berry van Beers in seinem Spiel gegen den Ägypter Mummar Rahmet mit einem glatten GD von 3,000 in 4 und 6 Aufnahmen. Mit zwei 2:0-Siegen und einem Gesamt-GD von 2,142 zog er als bester Spieler in die nächste Runde ein.

Herausragendster Spieler aus türkischer und Publikumssicht war Tayfun Taşdemir. Der „türkische Löwe“ (Zitat: Frits Bakker) schickte gleich im ersten Spiel der Hauptrunde den letzten verbliebenen deutschen Spieler und Gewinner von 2009/2, Martin Horn, bei seinem Erstrundenspiel mit 3:1 nach Hause. Anschließend teilten noch drei weitere Weltmeister dieses Schicksal: im Achtelfinale Eddy Merckx, Torbjörn Blomdahl im Viertelfinale und Frédéric Caudron im Halbfinale. Im Finale stand er dann dem Koreaner und AGIPI-Masters-2011-Gewinner Choi Sung-won gegenüber. Nach gleichwertigem Spiel verließ ihn im 5. Satz die Konzentration und Tasdemir verlor am Ende mit 2:3 gegen den Asiaten.

Den besten Turnier-GD erzielte Frédéric Caudron mit 2,195. Die beste Höchstserie (HS) von 15 spielte der Spanier Daniel Sánchez bei seinem Viertelfinalspiel gegen den Franzosen Jérémy Bury. Im fünften und entscheidenden Satz fegte Sánchez Bury in nur 1 (!) Aufnahme vom Tisch und schloss das Match damit mit 3:2 ab.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Antalya wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Das Teilnehmerinteresse an diesem Turnier war so stark, dass in den drei ersten Qualifikationsrunden auf zwölf Tischen gespielt wurde. In jeder dieser Runden nahmen 72 Spieler teil. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot clock stand auf 50 Sekunden.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 

Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an den Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Jérémy Bury
  Daniel Sánchez
  Eddy Merckx
  Filipos Kasidokostas
  Kim Kyung-roul
  Martin Horn
  Marco Zanetti
  Choi Sung-won
  Cho Jae-ho

Wildcardspieler:
2× organisierender Verband des Ausrichterlandes:  Lütfi Çenet,  Adnan Yüksel
1× CEB:  Jozef Philipoom
2× CPB:  Robinson Morales,  Julian Morales
2× ACBC:  Lee Choong-bok,  Ryūji Umeda
1× UMB:  Sameh Sidhom

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2012/2
 Dreiband-Weltcup 2012/3

2012 1
Karambolageveranstaltung 2012
Billardturnier in Antalya